Пайк () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Пайк, Альберт (1809—1891) — американский адвокат, генерал, выдающийся масон, писатель.
 Пайк, Джанис (более известна под фамилией Бедфорд; род. 1945) — австралийская гимнастка, участница Олимпийских игр 1964 года.
 Пайк, Джеймс (1861—1919) — британский стрелок, чемпион Олимпийских игр 1908 года.
 Пайк, Зебулон (1779—1813) — американский бригадный генерал и исследователь.
 Пайк, Кеннет Ли (1912—2000) — американский лингвист, фонетист, основатель тагмемной теории.
 Пайк, Криста (род. 1976) — американская убийца, приговорённая к смертной казни.
 Нам Джун Пайк (1932—2006) — американский художник.
 Пайк, Роб (род. 1956) — один из создателей операционной системы Unix.
 Пайк, Роберт (настоящее имя Роберт Ллойд Фиш; 1912—1981) — американский писатель и сценарист.
 Пайк, Розамунд (род. 1979) — английская актриса.
 Пайк, Сара (род. 1987) — канадская кёрлингистка.
 Пайк, Эприлинн (род. 1981) — американская писательница-новеллист.

Топонимы 
 Пайк — округ в штате Алабама, США.
 Пайк — округ в штате Арканзас, США.
 Пайк — округ в штате Джорджия, США.
 Пайк — округ в штате Иллинойс, США.
 Пайк — округ в штате Индиана, США.
 Пайк — округ в штате Кентукки, США.
 Пайк — округ в штате Миссисипи, США.
 Пайк — округ в штате Миссури, США.
 Пайк — округ в штате Огайо, США.
 Пайк — округ в штате Пенсильвания, США.
 Пайк — тауншип в штате Миннесота, США.
  — город в штате Нью-Йорк, США.

Другое 
 Pike — язык программирования с C++-подобным синтаксисом.

См. также 

 
 
 Пайку — село в Кагульском районе Молдавии.
 Пайк-Бей
 Пайк-Крик
 Пайк-Плейс-маркет — общественный рынок в Сиэтле, штат Вашингтон, США
 Кристофер Пайк () — персонаж научно-фантастической вселенной «Звёздный путь»